Laïs de Corinthe, contemporaine d'Aspasie, morte en 340 av. J.-C., hétaïre du  et amante régulière de Myron.
 Laïs d'Hykkara, hétaïre du , distincte de la précédente, qui vécut également à Corinthe.
 Laïs est une médecin et sage-femme de la Grèce antique.
 Laïs est un groupe de trois chanteuses flamandes de Kalmthout.
 Les lais ou barènes sont des terrains que la mer laisse à découvert quand elle se retire.
 Laís est l'autre nom sous lequel est connue la chanteuse brésilienne Yasmin Lucas.
Les Lais de Marie de France sont une œuvre poétique du Moyen Âge, à l'autorité incertaine.
 Lais est un genre de vers marins polychètes.

Patronyme 

 Christian Lais (né en 1964), chanteur allemand

Voir aussi 
 Villa Lais à Rome.